

Patronyme 

 Antonello da Caserta, également Anthonello, Antonellus Marot, est un compositeur italien actif à l'époque médiévale, vers la fin du  et le début du  ;
 Clément Marot, (1496-1544), poète français (son père est Jean Marot, son fils est Michel Marot)
 Daniel Marot, (1661-1752), architecte français.
 Émile Marot (1857-1952), producteur d'un nettoyeur à grains et céréales, et homme politique français.
 Félix Marot (1865-1932), homme politique français.
 François Marot (1666-1719), peintre français 
 Gaston Marot (1837-1916), auteur dramatique et chansonnier français.
 
 Kelly Marot, (1986-), comédienne française spécialisée dans le doublage.
 Louis Marot, navigateur français.
 Louise Marot (1870-1938), femme relieur française.
 
 Pierre Marot (1900-1992), archiviste-paléographe.

Homonymie de patronyme